Michael Banzhaf ist der Name folgender Personen:

* Michael Banzhaf (Diplomat) (* 1957), deutscher Diplomat
 Michael Banzhaf (Tänzer) (* 1978), deutscher Tänzer